

Peinture 
 Les Deux Sœurs (1902), peinture de Pablo Picasso ;
 Les Deux Sœurs, peinture d'Auguste Renoir ;
 Les Deux Sœurs, peinture de Théodore Chassériau.

Cinéma 
 Les Deux Sœurs, film muet de Louis Feuillade en 1909 ;
 Les Deux Sœurs titre alternatif du film  d'Albert Capellani Les Deux Chemins, sorti en 1911 ; 
 Les Deux Sœurs (), film italien de 
 Les Deux Sœurs, film pornographique  de Hervé Bodilis, sorti en 2005.

Musique 
 Les Deux Sœurs, chanson du groupe Pigalle figurant sur l'album Rire et pleurer (1993)

Lieux 
 Les Deux-Sœurs, sommet double appartenant au massif du Vercors, à proximité de la Grande Moucherolle, composé d'Agathe () et de Sophie ().
 Col des Deux-Sœurs, col du massif du Vercors séparant les Deux-Sœurs à .

Voir aussi